Алідусті () — прізвище перського походження. Відомі носії:
 Таране Алідусті — іранська акторка
 Хамід Алідусті — іранський футболіст